

Sigle 
 Electronic Sports League – campionato di videogiochi
 Energy Systems Language – linguaggio di modellazione
 Esercito siriano libero – forza armata siriana

Codici 
 ESL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ėlista (Russia)
 esl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni egiziana